Partit Socialista del Japó, partit polític històric del Japó
 Societat Fotogràfica del Japó (del seu nom en anglès Photographic Society of Japan), associació d'experts en fotografia del Japó